Gwiazdka Laury (niem. Lauras Stern, ang. Laur`s Star, 2002-2008) – niemiecki serial animowany.

Od 1 października 2010 roku serial był emitowany na kanale MiniMini, wcześniej był emitowany w TVP1.

Opis fabuły 
Siedmioletnia Laura przeniosła się wraz ze swoją rodziną do miasta. Pierwszej nocy dziewczynka widzi spadającą gwiazdkę i postanawia wyruszyć na jej poszukiwania. Wychodzi na jaw, że gwiazdka jest żywą istotą i posiada niezwykłą moc. Dziewczynka zabiera ją do siebie. Wkrótce jednak okazuje się, że musi odesłać ją z powrotem w przestrzeń kosmiczną, co nie będzie łatwe.

Wersja polska

Seria 1 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Wystąpili:
 Magdalena Krylik – Laura
 Wojciech Paszkowski – Ojciec Laury
 Aleksandra Rojewska – Tomek
 Agnieszka Kunikowska – Mama Laury
 Jan Kulczycki – Dziadek Laury
 Mirosława Krajewska – Babcia Laury
 Hanna Kinder-Kiss
 Elżbieta Bednarek
 Krystyna Kozanecka
 Iwona Rulewicz
 Katarzyna Łaska
 Janusz Wituch
i inni

Lektor: Ewa Kania

Seria 2 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – Studio Sonica
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dialogi polskie: Piotr Skodowski, Piotr Pluciński
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Tekst piosenki: Marek Krejzler
Organizacja produkcji: Piotr Pluciński
Wystąpili:
 Joanna Pach – Laura
 Dominika Kluźniak – Tomek
 Wojciech Brzeziński – Ojciec Laury
 Milena Lisiecka – Mama Laury
 Michał Głowacki – Henio
 Brygida Turowska-Szymczak – 
 Oksana,
 Fabian,
 Klaudia
 Anna Gajewska – Piotrek
 Lucyna Malec – Patryk
 Miriam Aleksandrowicz – Babcia Laury
 Aleksandra Buda – Pani Nauczycielka
i inni

Lektor: Joanna Pach

Spis odcinków

Zobacz też 
 Moja przyjaciółka Gwiazdka - film pełnometrażowy z 2004 roku,
 Gwiazdka Laury i tajemniczy smok Nian - film z 2009 roku

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona internetowa o serialu w serwisie internetowym niemieckiej stacji telewizyjnej dla dzieci KiKA 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2008